Halali steht für:

 Halali (Fluss), Fluss in Indien
 Halali (Namibia), Ort in Namibia
 Halali (Jagd), Begriff der Jägersprache
 Halali !, Brettspiel von Rudi Hoffmann
 Halali oder Der Schuß ins Brötchen, deutscher Fernsehfilm von Joachim Roering (1994)
 Rosa 'Halali', Rosensorte